Antonio de Paula é um compositor, músico e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
Outros ventos

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro